Стрибун (Periophthalmus) — рід з підродини мулистих стрибунів (Oxudercinae), родина Оксудеркових (Oxudercidae). Зустрічаються в мангрових заростях вздовж берегів Африки, Індії, південної Азії.

Види 
 Periophthalmus argentilineatus (Valenciennes, 1837)
 Periophthalmus barbarus (Linnaeus, 1766)
 Periophthalmus chrysospilos (Bleeker, 1852)
 Periophthalmus darwini (Larson & Takita, 2004)
 Periophthalmus gracilis (Eggert, 1935)
 Periophthalmus kalolo (Lesson, 1831)
 Periophthalmus magnuspinnatus (Lee, Choi & Ryu, 1995)
 Periophthalmus malaccensis (Eggert, 1935)
 Periophthalmus minutus (Eggert, 1935)
 Periophthalmus modestus (Cantor, 1842)
 Periophthalmus murdyi (Larson & Takita, 2004)
 Periophthalmus novaeguineaensis (Eggert, 1935)
 Periophthalmus novemradiatus (Hamilton, 1822)
 Periophthalmus spilotus (Murdy & Takita, 1999)
 Periophthalmus takita (Jaafar & Larson, 2008)
 Periophthalmus walailakae (Darumas & Tantichodok, 2002)
 Periophthalmus waltoni (Koumans, 1941)
 Periophthalmus weberi (Eggert, 1935)

Література

Джерела 
 Eschmeyer, William N.: Genera of Recent Fishes. California Academy of Sciences. Сан-Франциско, Каліфорнія, США. iii + 697. ISBN 0-940228-23-8. Any 1990.
 Eschmeyer, William N., ed. 1998. Catalog of Fishes. Special Publication of the Center for Biodiversity Research and Information, núm. 1, vol. 1-3. California Academy of Sciences. Сан-Франциско, Каліфорнія, США. 2905. ISBN 0-940228-47-5.
 Helfman, G., B. Collette i D. Facey: The diversity of fishes. Blackwell Science, Malden, Массачусетс, США, 1997.
 Hoese, D.F. 1986: Gobiidae. p. 774—807. A M.M. Smith i P.C. Heemstra (eds.) Smiths' sea fishes. Springer-Verlag, Berlín, Alemanya.
 Larson, H.K. i E.O. Murdy 2001. Gobiidae. Gobies. p. 3578-3603. A K.E. Carpenter i V. Niem (eds.) FAO species identification guide for fishery purposes. The living marine resources of the Western Central Pacific. Vol. 6. Bony fishes part 4 (Labridae to Latimeriidae). FAO, Roma, Itàlia.
 Maugé, L.A. 1986. Gobiidae. p. 358—388. A J. Daget, J.-P. Gosse i D.F.E. Thys van den Audenaerde (eds.) Check-list of the freshwater fishes of Africa (CLOFFA). ISNB, Brussel·les; MRAC, Tervuren, Flandes; i ORSTOM, París, França. Vol. 2.
 Moyle, P. i J. Cech.: Fishes: An Introduction to Ichthyology, 4th ed., Upper Saddle River, New Jersey, USA: Prentice-Hall. Any 2000.
 Nelson, J.: Fishes of the World, 3rd ed., New York, USA: John Wiley and Sons. Any 1994.
 Wheeler, A.: The World Encyclopedia of Fishes, 2nd ed., London: Macdonald. Any 1985.

Посилання 
 Periophthalmus at FishBase
 NCBI
 ITIS 
 World Register of Marine Species 
 Animal Diversity Web 
 Encyclopedia of Life 
 ZipCodeZoo
 The mudskipper website 
 elacuarista.com
 www.gobiidae.com 
 Practical Fishkeeping
 CERIMES
 www.aquaristik.de 

Стрибунові
Роди риб